KSDS steht für:
 Key sequential Dataset, siehe VSAM
 Kompatible Systemdateischnittstelle, siehe Kompatible Schnittstellen
 Konsellu Superior Defeza no Seguransa, der Oberste Rat für Verteidigung und Sicherheit Osttimors

Abkürzung